

Франкфорд — місто, штат Делавер
 Франкфорд — місто, штат Міссурі
 Франкфорд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі